Fernando Verdasco era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Nuno Borges ha sconfitto Borna Gojo con il punteggio di 6–4, 7–6(6).

Teste di serie 

  Adrian Mannarino (primo turno)
  Emilio Gómez (secondo turno)
  Denis Kudla (quarti di finale)
  Daniel Altmaier (quarti di finale)

  Christopher Eubanks (primo turno) 
  Nuno Borges (campione) 
  Tarō Daniel (secondo turno) 
  Yosuke Watanuki (semifinale)

Qualificati 

  Evan Zhu (secondo turno)
  Denis Yevseyev (primo turno)
  Guido Andreozzi (secondo turno, ritirato)

  Bernard Tomić (quarti di finale, ritirato) 
  Nick Chappell (secondo turno) 
  Jesse Flores (primo turno)

Wildcard 

  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

  James Van Deinse (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Monterrey Challenger 2023